Формула 1 2012. године је 63. сезона Формуле 1. У сезони је планирано да се вози 19. трка.

Ред Бул и Себастијан Фетел бране титуле у конкуренцији конструктора, односно возача. Повратком Кимија Рејкенена на стазу, у такмичињу су чак шест светских првака, чије титуле покривају комплетан период од 2000 до 2011 године. Поред Фетела, ту су још и Фернандо Алонсо, Михаел Шумахер, Луис Хамилтон и Џенсон Батон.

Тимови и возачи 
Списак возача за сезону 2012.

Трке

Пласмани 
Бодови се додељују возачима који освоје првих 10 места и то на следећи начин:

Пласман возача

Пласман конструктора

Спољашње везе 

 Званични сајт Формуле 1
 ФИА

2012
Спорт у 2012.